Masuriwka (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Masuriwka (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Masuriwka (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi
 Masuriwka (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Masuriwka (Tultschyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn
 Masuriwka (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj